Годао 101 (G101 , 101国道) — китайская автодорога общенационального значения Пекин — Шэньян.

Маршрут 
Города и расстояние (км)

См. также 
 Международная азиатская сеть

Дороги Китая